Nobe steht für:
 Nobe (West Virginia), eine Unincorporated Community in Calhoun County (West Virginia), West Virginia

Nobe ist der Familienname folgender Personen:
 Edmund Nobe (1841–1915), sächsischer Ingenieur, Geheimer Baurat in der Generaldirektion der Sächsischen Staatseisenbahnen, Begründer der Eisenbahnbetriebslehre an der Dresdner Universität
 Fritz Nobe (1880–1945), deutscher Admiralstabsintendant
 Horst Nobe (1879–1951), deutscher Jurist, Finanzbeamter und Eisenbahner, zuletzt Abteilungspräsident in der Reichsbahndirektion Dresden
 Toshio Nobe (* 1957), japanischer Mangaka
 Yuta Nobe (* 1998), japanischer Fußballspieler